Moons and Mushrooms () — седьмой альбом шведской метал-группы Lake of Tears. Звучание стало заметно тяжелее, появились психоделические элементы, клавиши окончательно сдали позиции в пользу гитар. К составу группы присоединился гитарист Магнус Сальгрен (хотя с 1999 года он был постоянным приглашённым музыкантом).

Список композиций

Участники записи 
 Даниель Бреннар — вокал, гитара
 Микаэль Ларсон — бас
 Юхан Оудхьюс — ударные
 Магнус Сальгрен — гитара

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com 
 
 

Альбомы Lake of Tears